Не путать с Денситометром — оптическим прибором для определения интенсивности (плотности) почернения.

Денси́метр ( «плотный, густой» +  «измеряю») — прибор для измерения плотности жидкостей и твердых тел, например:
 Ареометр — прибор для измерения плотности жидкостей, принцип работы которого основан на Законе Архимеда.
 Пикнометр — прибор для измерения относительной плотности.

Измерительные приборы